Полина — многозначное понятие:

 Полина — женское имя.
 Полина — деревня в Вагайском районе Тюменской области России.
 Полина — посёлок в Сосновском районе Челябинской области России.
 Полина — деревня в районе Ревуца в Словакии.
 Анна Полина (род. 1989) — французская модель и порноактриса русского происхождения.

См. также 
 Полино